Албрехт IV (Albrecht IV) може да се отнася за:

 Албрехт IV (Мекленбург), херцог (1383–1388 сърегент)
 Албрехт IV (Австрия), херцог (1395–1404)
 Албрехт IV (Бавария), херцог (1465–1508)
 Албрехт IV (Хабсбург), граф (1232–1239)
 Албрехт IV (Саксония-Лауенбург), херцог (1338–1344)
 Албрехт IV (Бранденбург), маркграф (1506–1513)